ICC é uma sigla de três letras que pode ter vários sentidos, inclusive:

 O ICC - Índice de Confiança do Consumidor, da Fundação Getúlio Vargas
 International Criminal Court, a Corte Penal Internacional de Haia
 Icelandic National Group of IFPI
Indústria Carboquímica Catarinense, uma indústria química em Santa Catarina
Instituto Central de Ciências, principal prédio acadêmico da Universidade de Brasília
 Instituto do Câncer do Ceará, hospital especializado em oncologia localizado em Fortaleza
Insuficiência cardíaca congestiva, uma patologia cardiovascular
 Intel C++ Compiler, um compilador C e C++ da Intel
 Interface cérebro-computador
Internet Chess Club, um servidor de aplicação voltado ao jogo de xadrez
International Cricket Council, entidade máxima do cricket no mundo
 Perfil de cores ICC

Desambiguações de siglas